Blecken steht für:

 Blecken, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Judino (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 historischer Name von Blöcken, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Ossokino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Blecken ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Blecken (1885–1965), deutscher Architekt
 Friedrich Blecken von Schmeling (1796–1863), preußischer Generalmajor
 Wedig Kausch-Blecken von Schmeling (* 1934), deutscher Forstbeamter und Forstwissenschaftler